Павленківська сільська рада — Луганська область, Новопсковський район
 Павленківська сільська рада — Сумська область, Лебединський район